Долно-Осеново () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Симитли. Находится примерно в 13 км к северо-востоку от центра города Симитли и примерно в 15 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 1364 человека.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области